Hryntschak ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hryntschak (1891–1974), österreichischer Manager und Politiker
 Theodor Hryntschak (1889–1952), österreichischer Urologe